Митрев — фамилия; имеет женскую форму Митрева.
 Митрев, Антонио (род. 1999) — македонский футболист.
 Митрев, Божидар (род. 1987) — болгарский футболист.
 Митрев, Васко (род. 1984) — македонский футболист.
 Митрев, Деян (род. 1988) — македонский футболист.

 Митрева, Илинка (1950—2022) — бывший министр иностранных дел Республики Македонии.